«Single Ladies (Put a Ring on It)» — сингл американской певицы Бейонсе с альбома I Am… Sasha Fierce (2008).

Описание 
В декабре 2008 года стал 5-м синглом Бейонсе, возглавившим Billboard Hot 100 (и вторым, записанным ею сольно, без участия других исполнителей).

Сингл получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили запись и аранжировку. Журнал «Rolling Stone» назвал «Single Ladies» лучшей песней 2008 года и поместил сингл на 50-е место в списке лучших песен 2000-х годов. По мнению рецензента журнала, ритм песни «неотразим и пышен», а вокал «бурный и виртуозный». На 52-й церемонии «Грэмми» песня «Single Ladies» стала лучшей в номинациях «лучшая песня года», «лучшее женское вокальное R&B исполнение», «лучшая R&B песня».

На «Single Ladies», как и на «If I Were a Boy», был снят чёрно-белый видеоклип (режиссёр Джейк Нава). Клип получил множество наград, включая победу в трёх номинациях на MTV VMA 2009.

Список композиций 
Digital Remix EP
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Dave Aude Club Mix) — 8:24
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Karmatronic Remix) — 5:58
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Club Mix) — 6:59
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Dub) — 7:05
 «Single Ladies» (DJ Escape & Tony Coluccio Club) — 6:58
 «Single Ladies» (DJ Escape & Tony Coluccio Dub) — 6:11
 «Single Ladies» (Lost Daze Dating Service Remix) — 6:52
 «Single Ladies» (Craig C’s Master Blaster Radio Remix) — 8:19

US Promo Remixes EP
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Dave Aude Club) — 8:24
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Dave Aude Radio) — 3:50
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Karmatronic Club) — 5:58
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Karmatronic Radio) — 3:47
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Club) — 6:59
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Dub) — 7:05
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Radio) — 3:36
 «Single Ladies» (DJ Escape & Tony Coluccio Club) — 6:58
 «Single Ladies» (DJ Escape & Tony Coluccio Dub) — 6:11
 «Single Ladies» (DJ Escape & Tony Coluccio Radio) — 3:44
 «Single Ladies» (Lost Daze Dating Service Remix) — 6:52
 «Single Ladies» (Lost Daze Dating Service Radio) — 3:32
 «Single Ladies» (Craig C’s Master Blaster Remix) — 8:19
 «Single Ladies» (Craig C’s Master Blaster Radio) — 3:31

CD Single
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Main) — 3:13
 «Single Ladies» (Maurice Joshua Club Edit) — 3:44
 «Single Ladies» (Maurice Joshua Club Mix) — 6:47
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Instrumental) — 3:11
 «If I Were a Boy» — 4:10

UK CD Single
 «Single Ladies (Put a Ring on It)»
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Remix)

UK Promo CD Single
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Redtop Club) — 6:59
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (My Digital Enemy Remix) — 6:39
 «Single Ladies» (Olli Collins & Fred Portelli Remix) — 7:43
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Japanese Popstars Remix) — 7:46
 «Single Ladies» (Craig C’s Master Blaster Remix) — 8:19
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Karmatronic Club) — 5:58
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» (Main) — 3:13

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификация

Примечания 

Синглы Бейонсе
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs